Вейр (нем. Weyr) — многозначный термин.
 Вейр — система пещер в кратере потухшего вулкана на планете Перн, служащая домом для перинитских драконов и их всадников.

Фамилия 
 Вейр, Джонни (род. 1984) (правильно — Уир) — американский фигурист.
 Вейр, Роберт Уолтер (1803—1889) — американский художник-реалист, представитель нью-йоркской школы реки Гудзон.
 Вейр, Рудольф (1847—1914) — австрийский скульптор.
 Вейр, Томас (1599—1670) — шотландский офицер, оккультист, преступник

См. также